Salaba ist der Familienname folgender Personen:

 August Salaba (1840–1894), Professor für Maschinenbau in Prag
 Josef Salaba (1866–1945), böhmisch-tschechischer Archivar und Historiker